Хара-Нур ( «Чёрное озеро») — лимноним:
 Хара-Нур — озеро в Бурятии;
 Хара-Нур — озеро в Китае, провинция Цинхай.

См. также 
 Хар-Нуур